Heptanol puede referirse a cualquiera de cuatro compuestos químicos  isoméricos:

 1-Heptanol, un alcohol con una cadena de 7 carbonos y la fórmula estructural de CH3(CH2)6OH
 2-Heptanol, un alcohol secundario con el hidroxilo en el segundo carbono de la cadena de siete carbonos
 3-Heptanol, un alcohol orgánico con la fórmula química C7H16O
 4-Heptanol, un alcohol cuaternario con el hidroxilo en el segundo carbono de la cadena de siete carbonos

Véase también 

 C7H16O

Alcanoles
Alcoholes grasos